(Budapest, 1977. augusztus 15.-) magyar ügyvéd. Kertész Erzsébet József Attila díjas író és Dr. Bratmann Pál ügyvéd unokája. Bátki Mihály újságíró, műfordító fia. Felesége Dr. Bátki Hanna ügyvéd

Szakmai életút 
A jogi diplomát az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szerezte cum laude minősítéssel.

Ez alatt szakmai gyakorlatát a Bárándy és Társai Ügyvédi Irodában töltötte. Jogi szakvizsgája előtt az Igazságügyi Minisztériumban nemzetközi büntetőjogi területen dolgozott. 2008-tól ügyvéd. 2008-2013 között a Jogi Szakvizsgabizottság cenzora.

2017-ben döntős a Wolters Kluwer Jogászdíj Elvi jelentőségű ügyek kategóriában

2019-2023 között a Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlésének tagja.

Fő területe a büntetőjog és a nemzetközi büntetőjog.

Média 
Sajtószereplései mellett 2013 óta az RTL csatorna Segítség bajban vagyok című műsorának ügyvéd szakértője.

Jegyzetek 
 Szakmai életrajz
 Megválasztották a Wolters Kluwer 2017-es jogászdíj nyerteseit

Magyar jogászok